Кубанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Кубанка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 694 человека, в том числе 323 мужчины и 371 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 684 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Кубанка,
 посёлок Логовской,
 посёлок Солонцовый.

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края